What a Feeling – album dei Pioneers del 1980 
 What a Feelin' – album di Irene Cara del 1983
 Flashdance... What a Feeling – singolo di Irene Cara del 1983
 What a Feeling – singolo di Namie Amuro del 2008
 What a Feeling – singolo di Alex Gaudino del 2011
 What a Feeling – singolo dei One Direction del 2015